Шуйский — русская фамилия; имеет женскую форму Шуйская. Известные носители:

 
 Шуйский, Валерий Константинович (1939—2008) — российский искусствовед.
 
 Шуйский, Герман Алексеевич (род. 1937) — советский футболист.
 Шуйский, Григорий Трофимович (1907—1985) — партийный деятель, помощник Н. С. Хрущёва, член Центральной ревизионной комиссии КПСС.
 Шуйский, Дмитрий Иванович (ум. 1612) — князь, русский военный деятель Смутного времени. Сын Ивана Андреевича Шуйского.
 Шуйский, Евгений Михайлович (1908—1975) — театральный художник, заслуженный деятель искусств РСФСР (1957). Сын певца М. Г. Шуйского.
 
 Шуйский, Игорь Юрьевич (1947) — советский самбист, советский и российский тренер.
 
 Шуйский, Павел Александрович (1878—1955) — российский советский филолог и переводчик.
 Шуйский, Пётр Иванович (ум. 1564) — князь, русский военный и государственный деятель, сын Ивана Васильевича Шуйского.
 Шуйский, Фёдор Юрьевич (ум. 1476) — князь, сын первого удельного князя шуйского Юрия Васильевича.
 Шуйский, Юзеф (1835—1883) — польский политический деятель, историк, публицист, поэт, прозаик.

Составные фамилии

Шуйская 
 Шуйская, Елена Михайловна (урождённая Репнина; до 1564/1565—1592) — первая жена будущего царя Василия Шуйского.

Топоним 
 Шуйский — посёлок в Новосильском районе Орловской области России.
 Шуйский округ — административно-территориальная единица Ивановской Промышленной области, существовавшая в 1929—1930 годах.
 Шуйский район — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в центре Ивановской области.
 Шуйский уезд — административная единица во Владимирской губернии Российской империи и Иваново-Вознесенской губернии РСФСР.

Прочее 	
 Шуйский 118-й пехотный полк — пехотный полк в составе Российской императорской армии.

См. также 
 Присяга Шуйских — присяга пребывающих в польском плену русского царя Василия Шуйского и его братьев, Дмитрия и Ивана Пуговки, королю польскому Сигизмунду III и царю русскому Владиславу.